Bühren (Emstek), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Bühren (Göttingen), een gemeente in het landkreis Göttingen, Nedersaksen
 Bühren (Uplengen), een dorp in de gemeente Uplengen